est la formule brute de plusieurs isomères.

 C3-benzène
 Propylbenzène :
 Cumène ou isopropylbenzène, numéro CAS 
 n-Propylbenzène, numéro CAS 
 Éthyltoluène :
 2-Éthyltoluène, numéro CAS 
 3-Éthyltoluène, numéro CAS 
 4-Éthyltoluène, numéro CAS 
 Triméthylbenzène
 Hémimellitène, numéro CAS 
 Pseudocumène, numéro CAS  
 Mésitylène, numéro CAS 
 Éthylidène norbornène, numéro CAS 
 Vinyl norbornène, numéro CAS